Siegfried S. Hecker () é um físico estadunidense.

Publicações
Hecker, S. S.    "The Role of the DOE Weapons Laboratories in a Changing National Security Environment: CNSS Papers No. 8, April 1988", Los Alamos National Laboratory, Center for National Security Studies United States Department of Energy, (April 1988).
Hecker, S. S.    "The Cold War is Over. What Now?", Los Alamos National Laboratory, United States Department of Energy, (April 1995).
Fluss, M.; Tobin, J.; Schwartz, A.; Petrovtsev, A. V.; Nadykto, B. A.; Timofeeva, L. F. Hecker, S. S. & V. E. Arkhipov.    "6th US-Russian Pu Science Workshop Lawrence Livermore National Laboratory University of California, Livermore, California, July 14 and 15, 2006", Lawrence Livermore National Laboratory, United States Department of Energy, (June 20, 2006).
Hecker, Siegfried; Lee, Sean; Braun, Chaim. "North Korea's Choice: Bombs Over Electricity", National Academy of Engineering, (Summer 2010).

Ligações externas

Siegfried S. Hecker, Plutonium and Nuclear Nonproliferation , from the Office of Scientific and Technical Information, United States Department of Energy
Siegfried S. Hecker, Management Science and Engineering Department, Stanford University
The Hecker Years 1985-1997, Los Alamos National Laboratory
Siegfried S. Hecker, U.S. Civilian Research & Development Foundation
Siegfried Hecker at WN
Siegfried S. Hecker, Center for International Security and Cooperation, Stanford University
Siegfried S. Hecker, Enrico Fermi Award citation and biography

Prêmio Enrico Fermi
Membros da Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos
Membros estrangeiros da Academia de Ciências da Rússia
Pessoas do Laboratório Nacional de Los Alamos
Professores da Escola de Engenharia da Universidade Stanford
Metalurgistas dos Estados Unidos